

Toponyme 

 Lac Vallet, un plan d'eau douce traversé par la rivière Kinojévis, dans la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;

 Vallet,  commune française, située dans le département de la Loire-Atlantique ;
 Vallet, ancienne commune française de la Charente-Maritime, aujourd'hui intégrée à Montendre ;
 Canton de Vallet ;
 Communauté de Communes de Vallet.

Personnalités

Patronyme 

  ;
 Auguste Vallet, historien, archéologue, archiviste et paléographe français ;
 Bernard Vallet, coureur cycliste français ;
 Dominique Vallet, dit Alexis,  scénariste et dessinateur de bandes dessinées français ;
 Édouard Vallet, artiste suisse ;
 Françoise Vallet, femme politique française ;
 Guillaume Vallet (1632-1704), graveur français ;
 Jacques Vallet, écrivain français ;
 Joseph Vallet, sculpteur français ;
 Laurent Vallet (1969-), haut fonctionnaire français, président de l'INA ;
 Léon Vallet (1845-1922), sculpteur français ;
  ;
 Marcelle Vallet (1907-2000), photographe portraitiste et reporter française ;
 María Vallet-Regí, chimiste inorganique espagnole ;
 Mars Valett (1869-1957), caricaturiste et sculpteur français ;
 Mickaël Vallet, homme politique français ;
 Nicolas Vallet, compositeur et luthiste néerlandais d'origine française ;
 Odon Vallet, spécialiste français des religions ;
 Patrick Vallet, coureur cycliste français ;
 François de Paule Vallet, fondateur de la communauté des coopérateurs paroissiaux du Christ Roi.

Pseudonyme 

 Raf Vallet, de son vrai nom Jean Laborde, journaliste et écrivain français.

Patronyme français
Patronyme suisse